katalanisch bzw. veraltet katalonisch bezieht sich auf:
 katalanische Sprache
 katalanische Küche
 als Herkunftsbezeichnung im engeren Sinne auf Katalonien
 als Herkunftsbezeichnung im weiteren Sinne auf die Països Catalans 

Siehe auch:
 Katalanische Eröffnung
 Catalanisch